A Final da Copa da UEFA de 2004-05 foi a 34ª edição da Taça UEFA do futebol europeu. A final foi jogada no Estádio José Alvalade, a casa do Sporting Clube de Portugal, em Lisboa, Portugal, em 18 de maio de 2005.

Estatísticas 
O Estádio José Alvalade foi anunciado como o estádio escolhido para a final a 5 de fevereiro de 2004 pelo comité executivo da UEFA reunido em Nyon, na Suiça.

O jogo foi jogado a 18 de maio de 2005 na casa do Sporting Clube de Portugal, sendo o CSKA de Moscovo campeão.

Caminho até às finais

Detalhes

Ligações externas 
 

2004 no futebol
2005 no futebol
Finais da Taça UEFA
Partidas do Sporting Clube de Portugal
Partidas do CSKA de Moscovo